Sandur – città dell'India
Sandur – comune delle Fær Øer
Sandur – antico stato dell'Asia